Карл Жерве:
 Жерве, Карл Еремеевич (1755—1818) — российский военный, генерал-майор, выборгский комендант.
 Жерве, Карл Леонтьевич (1787—1852) — российский военный, генерал-майор, комендант Тираспольской крепости.